Després de disputar la segona fase de la Copa del Món de Futbol 1974, organitzada a l'Alemanya Occidental, dos equips es classificaren per la final, i dos equips més van jugar el partit pel tercer lloc.

Partit pel tercer lloc

Final

Referències 

Copa del Món de Futbol de 1974